Gijzeling (misdrijf), het misdrijf waarin iemand wederrechtelijk wordt gevangen en opgesloten om bepaalde eisen kracht bij te zetten
 Gijzeling (overheidsmaatregel), een overheidsmaatregel waarbij mensen worden vastgezet en met zware straffen worden bedreigd bij acties van hun aanhangers
 zie specifiek Gijzeling (Tweede Wereldoorlog)
 Civiele gijzeling, een gerechtelijke maatregel om iemand te dwingen aan zijn verplichtingen aan een ander te voldoen
 Gijzeling (dwangmaatregel), een maatregel om iemand te dwingen een bevel op te volgen om een boete te betalen, of om te getuigen
 een maatregel ten betoon van vertrouwen, namelijk een overeenkomst of contract kracht bijzetten door iemand uit de kring van de contractpartners vrijwillig te gijzel te geven aan de andere partij (in de westerse wereld in onbruik geraakt); vergelijk Onderpand